Esistono più comuni francesi con questo nome

La Bazoque – Calvados
La Bazoque – Orne